Боб и Майк Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Ришар Гаске и Жо-Вильфрид Тсонга — не защищали свой титул.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Финал)
 ' Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)

<ol start="3">
 Махеш Бхупати /  Марк Ноулз ''(Полуфинал)
 Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский ''(Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Medibank International 2009